Ла Ленгвета има више значења:

 Ла Ленгвета (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ленгвета (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику